Да́ффі () — прізвище ірландського походження.
Відомі носії прізвища:
 Браян Даффі (; 1953) — астронавт НАСА.
 Джеральд Даффі (; 1896—1928) — американський сценарист епохи німого кіно, а також журналіст, автор коротких оповідань і редактор.
 Джулія Даффі (; 1951) — американська актриса, найбільш відома за ролями на телебаченні.
 Еймі Енн Даффі (; 1984) — британська поп-співачка.
 Патрік Даффі (; 1949) — американський телевізійний актор й режисер.
 Трой Даффі (; 1971) — американський сценарист, режисер і актор.
 Шейн Даффі (; 1992) — північноірландський, згодом ірландський футболіст, півзахисник.
 Шон Даффі (; 1971) — американський політик-республіканець.

Інше 
 Даффі Дак () — мультиплікаційний персонаж, качур з добірки «Looney Tunes» в мультсеріалі Warner Brothers і «Merrie Melodies».

Ірландські прізвища